Edogamhe ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Ann Edogamhe (* 2007), italienische Schauspielerin
 Rebecca Coco Edogamhe (* 1992), italienische Schauspielerin